Eysinga ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelis van Eysinga (* 1847 in Leeuwarden; † 1930 in Dresden), niederländischer Opernsänger und Komponist
 Gustaaf Adolf van den Bergh van Eysinga (1874–1957), niederländischer reformierter Theologe, Bibelkritiker, Philosoph und Historiker
 Willem van Eysinga (1878–1961), niederländischer Jurist und Diplomat